Channel One peut faire référence à :

Télévision 
 Channel One, chaine de télévision américaine disparue
 , programme de télévision éducative américaine
 , ancienne chaine de télévision britannique
 , chaine de télévision iranienne
 Aroutz 1, chaine de télévision israélienne
 Saudi Channel 1, chaine de télévision saoudienne
 Channel One (Perviy Kanal), chaine de télévision russe

Musique 
 Channel One Studios, studio de reggae jamaïcain
 Channel One, un sound system anglais

Sport 
 Channel One Cup, un tournoi annuel de hockey sur glace

Notes et références